На перекрёстке — советский рисованный мультфильм, который создал режиссёр Николай Фёдоров на студии «Союзмультфильм» в 1958 году. 

Современная сказка о том, как Светофор и дорожные знаки научили школьника Гену соблюдать правила уличного движения. Для детей.

Сюжет 
Мультфильм учит детей соблюдать правила дорожного движения.

Дождавшись окончания школьных уроков мальчик Гена радостно бежит по тротуару, пиная консервную банку. Когда банка вылетает на проезжую часть, он не задумываясь о последствиях выбегает за ней на дорогу, провоцируя аварию. Дорожные знаки не смогли терпеть такого поведения мальчишки и преподали ему урок…

Создатели 

Создатели приведены по титрам мультфильма.

Фестивали и награды 
 1959 — Медаль и диплом на МКФ в Белграде (Югославия).

Примечания

Ссылки 
 
 

Рисованные мультфильмы СССР 1958 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Николая Фёдорова
Мультфильмы о детях
Мультфильмы о машинах и дорожном движении